Anthenoides piercei är en sjöstjärneart som beskrevs av Perrier 1881. Anthenoides piercei ingår i släktet Anthenoides och familjen ledsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsjöstjärnor
piercei